ZOS je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Zagorje ob Savi, mesto v Sloveniji
 z/OS, operacijski sistem za osrednje računalnike IBM
 Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo, predvolilno koalicijo neparlamentarnih strank